Mancor de la Vall är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Mancor de la Vall ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Mallorca.

Terrängen runt Mancor de la Vall är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Mancor de la Vall. Runt Mancor de la Vall är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Marratxí,  km sydväst om Mancor de la Vall. Trakten runt Mancor de la Vall består till största delen av jordbruksmark. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Balearerna